Colúmbia (supercontinente) — supercontinente da Terra
 Columbia Speedway — objeto geográfico
 Columbia Encyclopedia — livro

Estados Unidos 
 Colúmbia (personificação) — personificação dos Estados Unidos
 Columbia (ônibus espacial) — vaivém espacial (ônibus espacial) da agência espacial estadunidense

Organizações 
 Columbia Broadcasting System — rede de televisão e rádio dos Estados Unidos
 Columbia Pictures — estúdio cinematográfico dos Estados Unidos
 Columbia Records — gravadora da Sony Music
 Columbia Graphophone Company — empresa
 Columbia TriStar — empresa
 Columbia Pictures Television— empresa
 Columbia College — instituição de ensino superior
 Columbia Law School — faculdade de direito
 Columbia Journalism Review
 Universidade de Columbia — universidade na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos

Localidades  
 Columbia (Alabama) — Alabama
 Columbia (Califórnia) — Califórnia
 Columbia (Carolina do Norte) — Carolina do Norte
 Colúmbia (Carolina do Sul) — Carolina do Sul
 Columbia (Connecticut) — Coneticute
 Columbia (Dakota do Sul) — Dacota do Sul
 Columbia (Illinois) — Ilinois
 Columbia (Kentucky) — Kentucky
 Columbia (Luisiana) — Luisiana
 Columbia (Maryland) — Marilândia
 Columbia (Mississippi) — Mississipi 
 Columbia (Missouri) — Missúri
 Columbia (Nova Jérsei) — Nova Jérsei
 Columbia (Nova Iorque) — Nova Iorque
 Columbia (Pensilvânia) — Pensilvânia 
 Columbia (Tennessee) — Tenessi
 Columbia (Virgínia) — Virginia
Distrito de Colúmbia — nome oficial da capital estadunidense, Washington, D.C.

Brasil 
Colúmbia (Bom Sucesso) —  distrito do município brasileiro de Bom Sucesso, no estado do Paraná.

Ver também 
 Coulomb
 Colombina
 Columbiana (Ohio)
 Columbiana (Alabama)

Desambiguações de topônimos